4376 Shigemori – asteroide della fascia principale
 Mirei Shigemori – architetto del paesaggio, storico e saggista giapponese